Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 421 dans le monde.

 Route fédérale 421 en Allemagne
 Route européenne 421 traversant l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg
 RS-421 au Brésil
 Route 421 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 421 en France
 Route régionale 421 en Slovénie